Чемпионат Эстонии по футболу 1949 года — 5-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 9 команд. Чемпионом в третий раз стало «Динамо» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1949
Футбол в СССР в 1949 году
1949 год в Эстонии